Хебуд () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Ширна.
 Гебуд () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Ношлак.